Il doppio del torneo di tennis Internazionali di Bergamo 2007, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Jérôme Haehnel e Jean-René Lisnard che hanno battuto in finale Kenneth Carlsen e Frederik Nielsen 6-3, 2-6, [10-4].

Teste di serie 

 Flavio Cipolla /  Uros Vico (primo turno)
 Jasper Smit /  Martijn van Haasteren (semifinali)

 Grégory Carraz /  Nicolas Tourte (primo turno)
Assente

Tabellone

Collegamenti esterni 

Internazionali di Bergamo 2007